Denumirea Jirlău privește:
 Lacul Jirlău din județul Brăila 
 Satul Jirlău învecinat
 Comuna Jirlău din jurul satului
 Nava de pescuit „Jirlău” (1962-1968), devenită goeleta „Speranța” (1968-1982)

Etimologia este incertă dar poate proveni de la forma cumană (secolul XII) a toponimului slav anterior „gârlă”.

Note

Nume proprii